Rdeči Breg (gmina Lovrenc na Pohorju)
 Rdeči Breg (gmina Podvelka)